Az XDA egy telefonfunkcióval rendelkező PDA.

Ezeket az eszközöket gyakran hívják szimplán PDA-nak, mivel az egyetlen különbség a telefonos funkció megléte. Habár elfogadott az XDA PDA-ként való említése, a megnevezésük pontatlan és régebben félreértés forrása lehetett. Másik pontos, jobban elterjedt megnevezés a telefonos PDA kifejezés. Az XDA elnevezés első használata ismeretlen, feltehetőleg az O2 (a spanyol Telefónica európai részének márkaneve) nevű mobiltelefon szolgáltató használta először a saját kínálatukban megjelent telefonos PDA-kra.

2007-től, az iPhone és más, hasonló funkcionalitású eszközök megjelenésével a PDA és a PDA-ba olvadt XDA kifejezés is eltűnt, ma már mindegyiket egyaránt okostelefonnak hívják. Az okostelefon és az XDA között a különbség a beviteli mód: az okostelefonok általában kapacitív érintőkijelzővel vagy ritkább esetben érintőkijelzővel és fizikai billentyűzettel rendelkeznek, addig az XDA-k esetében hangsúlyosabb volt a fizikai billentyűzet és az érintőtoll használta.

Képek

Források

Számítógéptípusok
PDA-k
Mobiltelefonok